strijker (snaarinstrument), een musicus die een snaarinstrument met een strijkstok bespeelt
 strijker (vuurwerk), een soort vuurwerk
 magnetiseur of strijker, een beroep
 gangbare benaming voor een strijkijzer
 gereedschap van een korenmeter, zoals bijv. afgebeeld op het korenmetershuisje in Amsterdam